Il doppio del torneo di tennis Gerry Weber Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Patrick Rafter che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Jared Palmer 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Jonas Björkman /  Patrick Rafter (campioni)
 Paul Haarhuis /  Jared Palmer (finale)

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 1999
ATP Tour 1999